Cătina, comune del distretto di Buzău
 Cătina, comune del distretto di Cluj